La  Réserve naturelle régionale de Liorac  (RNR 61) est une ancienne réserve naturelle régionale française de la région Aquitaine, maintenant région Nouvelle-Aquitaine. Elle a été créée en 1981, sur le territoire des communes de Cause-de-Clérans, Mouleydier et Liorac, dans le département de la Dordogne, dans le Sud-Ouest de la France. Elle occupait une superficie de .

Histoire du site et de la réserve
L'intérêt du site aboutit à un classement en RNV en 1981 pour une durée de six ans. La loi « démocratie de proximité » du  transforme les RNV en réserves naturelles régionales (RNR), ce qui est le cas pour Liorac. 

Le décret d'application  du  précise dans son article 6 que « le classement en RNR court jusqu'à l'échéance de l'agrément qui avait été initialement accordé à la réserve volontaire ». Le classement en RNR a donc pris fin après six ans depuis le dernier agrément, probablement au début des années 2000.

Écologie (Biodiversité,  intérêt écopaysager…)
Forêt et prairies; flore

Administration, Plan de gestion, règlement..
S.E.P.A.N.S.O. - Dordogne,  
13, place Barbacane, 24100 Bergerac

Outils et statut juridique
Arrêté de création : 19/08/1981

Voir aussi
 Liste des réserves naturelles régionales de France (classées par région et département)

Notes et références

Aire protégée en Dordogne
Aire protégée créée en 1981
Aire protégée disparue